

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Paços de Ferreira: 1990-1991

Allenatore

Competizioni nazionali

Desp.Aves: 2017-2018

Collegamenti esterni